Söderharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderharun (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Söderharun (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Söderharun (vid Helsingholmen, Kimitoön), Åboland, 
 Söderharun (vid Vänö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Söderharu
Söderhära

Robotskapade Finlandförgreningar